Wanja Todorowa Kaludowa (bulg. Ваня Тодорова Калудова; * 31. Januar 1969 in Ajtos) ist eine unter dem Künstlernamen Ivana (Ивана) auftretende bulgarische Popfolk-Sängerin. Bereits ihr Debütalbum 100 патрона („100 Patronen“) war ein großer kommerzieller Erfolg.

Diskografie

Alben 
Празник всеки ден/party single/ (2006) (dt. Jeder Tag ein Feiertag)
Single+best collection:"Дъжд от рози"(multimedia CD)(2006) (dt. Rosenregen)
Доза любов (2005) (dt. Eine Dosis Liebe)
Няма спиране (2004) (dt. Es gibt kein Halten)
Без Граници (2003) (dt. Ohne Grenzen)
Мирише на... любов (2003) (dt. Es riecht nach ... Liebe)
Ивана – Live (2001) (dt. Iwana)
100 патрона (2000) (dt. 100 Patronen)

Videos 
"Best Video Selection 02"(2007)
"Звезди на сцената-live"(2005) (dt. Stars auf der Bühne)
"Best Video Selection 1"(2005)
"Без Граници"(2004) (dt. Ohne Grenzen)

Weblinks 
 Ivanas Website

Musiker (Bulgarien)
Pseudonym
Popfolksänger
Bulgare
Geboren 1969
Frau